Na Białorusi
 Poniemuń– część miasta Grodno
 Poniemuń– część wsi Żukiewicze, położona w obwodzie grodzieńskim w rejonie grodzieńskim w sielsowiecie kopciowskim
 Na Litwie
 okrę kowieński:
 Poniemuń – dzielnica administracyjna Kowna
 Poniemuń – część Kowna

 okręg tauroski:
 Poniemuń – miasto, okręg tauroski, rejon pojeski
 Poniemuń – wieś, okręg tauroski, rejon jurborski
 położony w pobliżu tej wsi Zamek Giełgudów zwany również Poniemuń – okręg tauroski, rejon jurborski, wieś Pilis I
 okręg poniewieski:
 Poniemuń, rejon rakiszecki
 Poniemuń Duży (lit. Didžioji Panemunė) – wieś, okręg poniewieski, rejon birżański
 Poniemuń Mały (lit. Mažoji Panemunė) – wieś, okręg poniewieski, rejon birżański
 Inne:
 Poniemuń – wieś, okręg olicki, rejon druskienicki
 Poniemuń (lit. Žemoji Panemunė) – miasteczko, okręg mariampolski, rejon szakowski
 Poniemuń – dzielnica administracyjna Kowna

Zobacz też:
 Poniemoń